El término Imperio alemán puede hacer referencia a:
 el Sacro Imperio Romano Germánico, también llamado posteriormente por el nacionalismo del siglo XIX Primer Reich y Primer Imperio alemán, unión política de un conglomerado de estados de Europa Central, que se mantuvo desde la Edad Media hasta el comienzo de la Edad Contemporánea y que se dignaba en reconocerse sucesora del Imperio romano;
 el Imperio alemán, efímero estado surgido tras las revoluciones de 1848;
 el Imperio alemán, también llamado Segundo Reich y Segundo Imperio alemán, durante la época comprendida entre la unificación de 1871 y la abdicación del káiser Guillermo II en 1918;
 el Imperio colonial alemán, nombre que recibe el conjunto de colonias administradas por el Segundo Reich;
 la Alemania nazi, también llamado Tercer Reich y Tercer Imperio alemán, período comprendido entre 1933 y 1945, cuando Adolf Hitler gobernó el país bajo el nacionalsocialismo.
 Deutsches Reich, o Reich alemán, nombre oficial de Alemania entre 1871 y 1945.